Заливной — название населённых пунктов в России:
 Заливной — село в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Заливной — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.
 Заливной — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.
 Заливной — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
 Заливной — посёлок в Богатовском районе Самарской области.
 Заливной — посёлок в Хворостянском районе Самарской области, упразднён в 2001 г.
Заливной — с 1952 по 1989 г. название поселка Алцынхута в Кетченеровском районе Калмыкии.

См. также 

 Заливной луг